

Música

Álbumes 
A Sign Of The Times (álbum de Joe Pass), 1965
Sign o' the Times (álbum de Prince), 1987

Canciones 
«Sign of the Times» (canción de Petula Clark), 1966
«Sign of the Times» (canción de The Belle Stars), 1982
«Sign o' the Times» (canción de Prince), 1987
«Sign of the Times» (canción de Harry Styles), 2017